H21  ou H-21 peut faire référence à :

Cinéma 
 Mata Hari, agent H 21, un film franco-italien de Jean-Louis Richard sorti en 1964.

Domaine militaire 
 HMS H21, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Vertol H-21, un hélicoptère de transport militaire américain.

Sciences  
Médecine 
 Autres affections de l'iris et du corps ciliaire, d'après la classification internationale des maladies.

Océanographie
 NHi Sirius (H-21), un navire hydro-océanographique de la Marine brésilienne.

Transports 
Route 
 Route principale suisse 21 reliant la frontière française à la frontière italienne.

Signalisation 
 Un type de panneau de localisation d’un itinéraire touristique, en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres